In 1916/17 werd het elfde voetbalkampioenschap gespeeld dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond.

FC Borussia Harburg werd kampioen, er was geen verdere eindronde om de Duitse landstitel.

Deelnemers aan de eindronde

Eindronde

Kwartfinale

Halve Finale

Finale

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Noord-Duitse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1916/17